Miyako kan syfta på:

Miyako, Iwate - stad i Iwate prefektur, Japan
Miyako, Fukuoka - kommun i Fukuoka prefektur, Japan
Miyakoöarna - en ögrupp i Okinawa prefektur, Japan
Miyako-jima - huvudön i Miyakoöarna
Miyakojima (stad) - en stad som omfattar Miyako-jima m fl öar
 Miyako (språk) – ett språk i språkgruppen Ryūkyū (språk)
Miyakoponny - en hästras